Anniston puede estar referido a:

Geografía, territorios, condados, ciudades 
 Anniston (Alabama), ciudad del Condado de Calhoun, Alabama, Estados Unidos.
 Anniston (Misuri), pueblo ubicado en el condado de Mississippi en el estado estadounidense de Misuri.